Johann Witting ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptist Witting (1855–1924), österreichischer Jurist, Genealoge und Heraldiker
 Johann Carl Friedrich Witting (1760–1824), deutscher lutherischer Theologe und Autor